Označení USS Coral Sea nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Anzio (CVE-57), eskortní letadlová loď třídy Casablanca sloužící v letech 1943–1946, v roce 1943 původně stavěná jako USS Alikula Bay a v letech 1943–1944 nesoucí jméno USS Coral Sea
 USS Franklin D. Roosevelt (CV-42), letadlová loď třídy Midway sloužící v letech 1945–1977, která byla do roku 1945 stavěna jako USS Coral Sea
 USS Coral Sea (CV-43), letadlová loď třídy Midway sloužící v letech 1947–1990